Der Sparkassen Cup 2002 war ein Tennis-Hallen-Teppichplatzturnier für Frauen in Leipzig. Er war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 23. bis 29. September 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Leipzig